Boris Petrovič Mihajlov (), ruski hokejist, * 6. oktober 1944, Moskva, Rusija.

Mihajlov je v sovjetski ligi večino kariere za klub CSKA Moskva. Na prvenstvenih tekmah je skupno zabeležil 572 nastopov, v katerih je dosegel 427 golov in 224 podaj, oziroma 651 točk. S klubom CSKA je osvojil enajst naslovov sovjetskega državnega prvaka, v sezonah 1967/68, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80 in 1980/81, osem naslovov sovjetskega pokalnega zmagovalca, v letih 1968, 1969, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 in 1979, ter enajst naslovov zmagovalca pokala evropskih prvakov, v sezonah 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80 in 1980/81. V sezonah 1974/75, 1975/76 in 1977/78 je bil najboljši strelec, v sezonah 1976/77 in 1977/78 pa najkoristnejši igralec sovjetske lige. Večinoma sta z njim v napadalni liniji igrala še Valerij Harlamov (levo krilo) in Vladimir Petrov (center), skupaj so tvorili enega najboljših napadov vseh časov. 

Za sovjetsko reprezentanco je natopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati in eno srebrno medaljo, in enajstih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil osem zlatih, dve srebrni in eno bronasto medaljo. V letih 1973 in 1979 je bil izbran za najboljšega napadalca svetovnega prvenstva, leta 1974 je bil najboljši po točkah na svetovnem prvenstvu, v letih 1977 in 1978 pa je bil najboljši strelec svetovnih prvenstev. V seriji tekem med sovjetsko reprezentanco in selekcijo igralcev iz lige NHL, Challenge Cup 1979, je bil izbran za najboljšega igralca turnirja. Za reprezentanco, katere kapetan je bil med letoma 1972 in 1980, je dosegel 207 golov, s čimer je drugi najboljši strelec sovjetske reprezentance vseh časov, šest golov več od njega je dosegel le Aleksander Malcev. V letih 1993 in 1995 ter med letoma 2001 in 2003 je bil selektor ruske reprezentance, ki je v tem času osvojila en naslov svetovnega prvaka leta 1993.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Avangard Saratov
| Sovjetska 2. liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Saratov
| Sovjetska 3. liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Saratov
| Sovjetska 2. liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiv Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
| 28
| 18
| 8
| 26
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiv Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
| 44
| 20
| 7
| 27
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 43
| 29
| 16
| 45
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 42
| 36
| 14
| 50
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 9
| 9
| 5
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 44
| 40
| 15
| 55
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 7
| 3
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 40
| 32
| 15
| 47
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 9
| 7
| 3
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 31
| 20
| 13
| 33
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 11
| 2
| 13
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 30
| 24
| 13
| 37
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 16
| 13
| 29
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 31
| 18
| 9
| 27
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 8
| 8
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 35
| 40
| 11
| 51
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 36
| 31
| 8
| 39
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 7
| 6
| 13
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 34
| 28
| 23
| 51
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 12
| 7
| 19
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 35
| 32
| 20
| 52
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 43
| 30
| 24
| 54
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 41
| 27
| 23
| 50
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 6
| 5
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 15
| 4
| 5
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 672
| bgcolor="#7FFF00" | 519
| bgcolor="#7FFF00" | 280
| bgcolor="#7FFF00" | 799
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 348
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Avangard Saratov
Hokejisti Lokomotiv Moskva
Hokejisti CSKA Moskva
Selektorji ruske hokejske reprezentance
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda Lenina
Nosilci reda simbola časti
Nosilci reda časti Ruske federacije
Nosilci reda za služenje domovini Ruske federacije
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo